Die Merritt Properties Open 2008 fanden vom 23. bis 28. September 2008 in Baltimore in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2008/09 und gehörte zur Wertungskategorie 4 Star. Es war mit 40.000 US-Dollar dotiert.

Sieger wurde Peter Barker, der im Finale David Palmer mit 7:11, 11:7, 11:4, 2:11 und 11:8 bezwang. Vorjahressieger Laurens Jan Anjema trat nicht erneut an.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Lefika Ragontse einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2008/09
Squashturnier in den Vereinigten Staaten
Sportveranstaltung in Baltimore
Squashturnier in Amerika